Sexy Star är ett artistnamn för brottare i Lucha Libre AAA Worldwide som kan syfta på:

Dulce García (1982–), den första med artistnamnet år 2008–2017
La Hija de Gatubela (1999–), tog över artistnamnet år 2021